Енкур може да се односи на:

 Енкур (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Енкур (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Енкур (Север), насељено место у Француској, у департману Север